Международный алфавит транслитерации санскрита (IAST, International Alphabet of Sanskrit Transliteration) — система, являющаяся академическим стандартом для передачи санскрита средствами латинского алфавита с диакритическими знаками. IAST основывается на стандарте, принятом в 1894 году на Международном конгрессе ориенталистов в Женеве. Фактически он является стандартом для печатных публикаций, а также, с использованием возможностей Юникода, для электронных текстов.

IAST позволяет передавать фонетически точную транскрипцию для индийских письменных систем, таких, в частности, как деванагари.

Кроме того, общепринятой практикой является запись языка пали с помощью системы IAST, без использования какой-либо индийской письменной системы.

Условные обозначения IAST 
Ниже приведена сводная таблица алфавита IAST (прописные и строчные буквы) в сравнении с деванагари и указанием фонетики IPA (в квадратных скобках).

Замечание: в некоторых изданиях (например, в «Санскритско-русском словаре» В. А. Кочергиной) вместо ś пишется ç, а вместо ṅ — n̄.

Помимо IAST существует ещё несколько схем для транслитерации санскрита и других языков Юго-Восточной Азии, однако они менее гибки и менее удобны в использовании, ввиду чего менее популярны.

См. также 
 Транслитерация индийского письма латиницей
 Индийско-русская практическая транскрипция

Романизация
Санскрит